Andrzej Urbanik (ur. 1950) – polityk, inżynier i nauczyciel akademicki, działacz opozycji demokratycznej
Andrzej Urbanik – profesor nauk medycznych, radiolog, pracownik naukowy UJ

Przypisy